Лаборато́рний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Лабораторний провулок — провулок у місті Бердичів Житомирської області.
 Лабораторний провулок — провулок у місті Єнакієве Донецької області.
 Лабораторний провулок — провулок у місті Київ.

Провулки